Jméno a příjmení Ladislav Krejčí má více nositelů:
 Ladislav Krejčí (1992) – fotbalista 
 Ladislav Krejčí (1999) – fotbalista